Гре́ческая пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Греческая площадь — площадь в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Греческая площадь — площадь в Одессе.
 Греческая площадь — площадь в Ялте.

См. также 
 Греческая улица
 Греческий проспект
 Греческая слобода